Jules hace referencia a:
Alfred Jules Ayer, filósofo británico;
Jean-Baptiste Jules Bernadotte, mariscal del Primer Imperio y rey de Suecia;
Jules Barbey d'Aurevilly, escritor y periodista francés;
Jules Bordet, médico belga, premio Nobel de Medicina en 1919;
Jules Hardouin Mansart, arquitecto francés;
Jules Laforgue, crítico y poeta simbolista francés;
Jules Massenet, compositor de ópera francés;
Jules Rimet, dirigente deportivo francés.